

Patronyme 

 Rémi Quirion (1955-), chercheur canadien (québécois) en neurosciences ;
 Paul-Eugène Quirion (1939-1996), homme politique québécois.